Усатов — русская фамилия, женская форма — Усатова. Известные носители:
 Усатов, Александр Николаевич (род. 1978) — российский учёный, бывший священник.
 Усатов, Анатолий Павлович (род. 1958) — советский футболист.
 Усатов, Михаил Андреевич (1919—1995) — советский военачальник, вице-адмирал.
 Усатов, Дмитрий Андреевич (1847—1913) — русский оперный певец (тенор) и педагог.